Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 680 dans le monde.

 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route nationale 680 en France